Лубоцкий — фамилия.
 Лубоцкий, Александр Маркович (род. 1956) — нидерландский лингвист, индолог, профессор.
 Лубоцкий, Марк Давыдович (1931—2021) — советский и немецкий скрипач, педагог.
 Лубоцкий, Михаил Александрович (род. 1948) — российский писатель.
 Лубоцкий, Вольф Михелевич (1883—1919) — имя при рождении Владимира Михайловича Загорского.